Mühlstatt ist der Ortsname von

 Mühlstatt (Ainring), Ortsteil der Gemeinde Ainring, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Mühlstatt (Betzigau), Ortsteil der Gemeinde Betzigau, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Mühlstatt (Hausham), Ortsteil der Gemeinde Hausham, Landkreis Miesbach, Bayern

Siehe auch:
 Mühlstädt
 Mühlstetten